Brest (Bjelorusija), grad u Bjelorusiji
 Brest (Francuska), grad u Francuskoj
 Brest (Makedonija), mjesto u Makedoniji

Hrvatska:
 Brest (Lanišće), naselje u općini Lanišće, Istarska županija
 Brest pod Učkom, naselje u općini Lupoglav, Istarska županija
 Brest Pokupski, gradsko naselje Petrinje, Sisačko-moslavačka županija